Kouzelník může být:

 Iluzionista
 Čaroděj
 Magus

Jiný význam 
 zkrácený název televizního pořadu Možná přijde i kouzelník

Související články 
 Magie

Externí odkazy